Westerhorn (De Marne), een buurt in het gebied De Marne 
 Westerhorn (Hogeland), een buurt in het gebied Hogeland